Laya steht für:
 Laya, Halbnomaden im nördlichen Hochland Bhutans
 Laya Gewog, Verwaltungseinheit in Bhutan

Laya ist der Familienname folgender Personen:
 Arancha González Laya (* 1969), spanische Ökonomin
 Diouldé Laya (1937–2014), nigrischer Soziologe
 Jean-Louis Laya (1761–1833), französischer Schriftsteller
 Renata Cedeño Laya (* im 20. Jahrhundert), venezolanische Komponistin

Siehe auch:
 Laia